Дикая орхидея:

 Дикая орхидея — американский кинофильм.
 Дикая орхидея 2: Два оттенка грусти — американский кинофильм 1991 года.